

Вулька-Ґродзиська — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Ґродзиська — село в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства